NK Dilj je nogometni klub iz Levanjske Varoši.

Klub se trenutno natječe u 3.ŽNL osječko-baranjskoj, NS Đakovo.
Klub je karakterističan po tome što se u ovom, najnižem stupnju natjecanja tek povremeno pojavljuje, ovisno o raspoloživosti igrača.

Statistika u prvenstvima od sezone 2000./2001.

Izvor podataka 

www.rsssf.com
www.nogos.info 

Nogomet u Đakovu
Dilj